Hr.Ms. Gerard Callenburgh (1942), een torpedobootjager van de Gerard Callenburghklasse.
 Hr.Ms. Callenburgh (1979), een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.